|-
| (47001) 1998 TA35||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 47002 Harlingten||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47003) 1998 UF7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47004) 1998 UZ7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 47005 Ченмаолань (Chengmaolan)||||16 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (47006) 1998 UL10||||16 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47007) 1998 UL16||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47008) 1998 UW16||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47009) 1998 UY16||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47010) 1998 UD20||||28 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47011) 1998 UQ23||||17 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47012) 1998 UZ26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (47013) 1998 UZ27||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (47014) 1998 UJ40||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47015) 1998 VW||1998 VW||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47016) 1998 VU3||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47017) 1998 VE4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47018) 1998 VT4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47019) 1998 VM5||||8 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (47020) 1998 VP9||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47021) 1998 VR12||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47022) 1998 VK14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47023) 1998 VZ16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47024) 1998 VV19||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47025) 1998 VT20||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47026) 1998 VS21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47027) 1998 VX29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47028) 1998 VG31||||12 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (47029) 1998 VO31||||12 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47030) 1998 VG32||||12 листопада 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (47031) 1998 VX38||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47032) 1998 VW52||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47033) 1998 VW53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47034) 1998 VP54||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47035) 1998 WS||1998 WS||17 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47036) 1998 WP1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47037) 1998 WM2||||17 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 47038 Маджоні (Majoni)||||17 листопада 1998||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (47039) 1998 WA3||||19 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47040) 1998 WB3||||19 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47041) 1998 WO3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47042) 1998 WP3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47043) 1998 WX3||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 47044 Макпеінтер (Mcpainter)||||16 листопада 1998||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| 47045 Seandaniel||||29 листопада 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,
|-
| (47046) 1998 WM9||||26 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47047) 1998 WX12||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47048) 1998 WW18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47049) 1998 WT19||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47050) 1998 WN20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47051) 1998 XZ||1998 XZ||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47052) 1998 XE1||||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47053) 1998 XH1||||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47054) 1998 XX1||||7 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47055) 1998 XH5||||10 грудня 1998||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (47056) 1998 XP7||||8 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47057) 1998 XM12||||9 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (47058) 1998 XC15||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47059) 1998 XX20||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47060) 1998 XX33||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47061) 1998 XZ43||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47062) 1998 XH52||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47063) 1998 XX52||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47064) 1998 XT53||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47065) 1998 XC55||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47066) 1998 XN57||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47067) 1998 XB62||||15 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47068) 1998 XJ62||||9 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47069) 1998 XC73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47070) 1998 XF77||||15 грудня 1998||Обсерваторія Ґренвіля||Річард Девіс
|-
| (47071) 1998 XO77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47072) 1998 XM79||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47073) 1998 XP95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47074) 1998 XV95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47075) 1998 YB||1998 YB||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47076) 1998 YV||1998 YV||16 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 47077 Юдзі (Yuji)||||16 грудня 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (47078) 1998 YS2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (47079) 1998 YA3||||16 грудня 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (47080) 1998 YA7||||22 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47081) 1998 YV9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (47082) 1998 YA15||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47083) 1998 YG22||||29 грудня 1998||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (47084) 1999 AQ||1999 AQ||4 січня 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (47085) 1999 AW2||||7 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 47086 Сінсейко (Shinseiko)||||10 січня 1999||Хадано||Ацуо Асамі
|-
| (47087) 1999 AY3||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47088) 1999 AB7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47089) 1999 AC7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47090) 1999 AJ7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47091) 1999 AP9||||10 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (47092) 1999 AB10||||13 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47093) 1999 AF21||||10 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47094) 1999 AW21||||15 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47095) 1999 AQ25||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (47096) 1999 AX25||||15 січня 1999||Обсерваторія Мальорки||Рафаель Пачеко,Альваро Лопес-Ґарсіа
|-
| (47097) 1999 AE26||||15 січня 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (47098) 1999 AM28||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47099) 1999 AO37||||8 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47100) 1999 BB10||||23 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

47000